Конвэр F-102 «Дельта дэггер» () — американский истребитель-перехватчик, разработанный фирмой Convair (подразделением General Dynamics) в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Принят на вооружение в 1956 году. Основное назначение самолёта - перехват советских стратегических бомбардировщиков (Ту-95) в период холодной войны. Разработан и серийно выпускался большой серией фирмой Convair. Вошёл в историю авиации как первый серийный боевой самолёт с треугольным крылом, первый сверхзвуковой всепогодный перехватчик и первый перехватчик с исключительно ракетным оружием.
Оставался на вооружении ВВС США до конца 1970-х годов.

История создания

Боевое применение 

F-102 ограниченно применялся во Вьетнамской войне, выполняя задачи эскорта бомбардировщиков и при атаке наземных целей. Применялся совместно с усилением из F-101 Voodoo, и позднее F-4 Phantom.

Четыре «Дельта дэггера» было подорвано в 1965 году во время северовьетнамской атаки на американский аэродром в Да Нанге. 3 февраля 1968 года один F-102 был сбит северовьетнамским истребителем МиГ-21.

Турецкие F-102 выполняли боевые вылеты во время турецкого вторжения на Кипр в 1974 году. Они участвовали в воздушных боестолкновениях с греческими истребителями F-5. 22 июля, по заявлениям Турции, F-102 сбили два греческих F-5, в свою очередь Греция заявляла, что её истребители сбили два турецких «Дельта Даггера». Официально обе стороны отрицали потери в воздушных боях.

По мере вывода F-102 из эксплуатации было решено переоборудовать оставшиеся самолёты в беспилотные мишени QF-102. Их использовали для испытания новых видов вооружений и при учебных пусках ракет.

Тактико-технические характеристики 

Приведенные характеристики соответствуют модификации F-102A.

См. также 
 Convair F-106 Delta Dart — дальнейшее развитие F-102

Примечания

Ссылки 
 Статья о F-102 Delta Dagger на сайте Уголок неба
 F-102 Delta Dagger, ВВС Греции

Самолёты Convair
Самолёты Вьетнамской войны
Реактивные истребители США
Однодвигательные реактивные самолёты